

Geografia 
 Ceppo Morelli – comune italiano della provincia del Verbano Cusio Ossola
 Ghiacciaio Morelli – ghiacciaio antartico, sulla costa di Eights, nella Terra di Ellsworth

Persone 

 Morelli o Morelly (XVII secolo) – filosofo francese dell'Illuminismo, identificato da alcuni con Étienne-Gabriel Morelly
 Luigi Rossi Morelli (1887-1940) – baritono italiano
 Steve Morelli (1949) – regista italiano
 Tomaso Morelli di Popolo (1814-1859) – militare italiano
 Vittorio Morelli di Popolo (1888-1963) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Altro 
 Morelli – cognome italiano
 Edicola di Lazzaro Morelli – edificio sacro di Ascoli Piceno
 Rifugio Morelli-Buzzi – rifugio alpino nelle Alpi Marittime

Pagine correlate
 Carlo Morelli
 Giovanni Morelli
 Giuseppe Morelli